Příjmení Mixa nosí více významných osobností:

 Blažej Mixa (1834–1915) – český politik
 Jaromír Mixa (* 1946) – český fotbalista, obránce a fotbalový trenér
 Josef Mixa (1921–2016) – český herec, režisér a divadelní ředitel
 Josef Mixa (kněz) (* 1925) – český římskokatolický kněz
 Milan Mixa (1875–1959) – český lékař
 Vojtěch Mixa (1887–1953) – český spisovatel a novinář